Název Dražovice má více obcí:
 Dražovice (okres Klatovy) – obec v okrese Klatovy
 Dražovice (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov